Honoré  de Monaco (Onorato Grimaldi) est né en 1522 et mort le . Il fut le souverain de Monaco du  au .

Biographie 
Il est le fils du précédent souverain de Monaco, Lucien de Monaco, et de .
Il est devenu seigneur de Monaco à l'âge de 9 mois, après l'assassinat de son père le . Pendant sa minorité, son oncle Augustin Grimaldi (1482-1532) a été nommé régent pour le jeune Seigneur.
 
Il épouse le  Isabella Grimaldi (sa lointaine cousine au ). Ils auront plusieurs enfants dont son successeur Charles II et Hercule  de Monaco, qui suivra Charles II.

Armoiries

Bibliographie 
 Françoise de Bernardy, Princes de Monaco : l'histoire remarquable de la famille Grimaldi, édition Barker, 1961.

 Maurizio Ulino, L’età barocca dei Grimaldi di Monaco nel loro Marchesato di Campagna, éditeur Giannini, Naples 2008.
Maurizio Ulino, Dai Grimaldi ai Pironti, in Campagna in età moderna, chiesa, feudo e rivoluzione, a cura di G.D'Agostino, A. Maggio, M. Ulino, Associazione G.Bruno, Campagna (Sa), 2015

Articles connexes 

 Famille Grimaldi
 Familles subsistantes de la noblesse française
 Armorial des Grimaldi
 Armoiries de Monaco
 Liste des souverains de Monaco
 Histoire de Monaco
 Monaco

Maison Grimaldi
Prince de Monaco du XVIe siècle
Famille princière de Monaco
Histoire de Monaco
Naissance en 1522
Décès en octobre 1581
Personnalité inhumée dans la cathédrale de Monaco